Al-Mazra’a (As-Suwajda)
 Al-Mazra’a (Hims)